Blackboard Jungle peut faire référence à :
 The Blackboard Jungle, roman de l'écrivain américain Ed McBain ;
 Blackboard Jungle (Graine de violence), film de Richard Brooks sorti en 1955 ;
 Blackboard Jungle Dub, album du dubber jamaïcain Lee Scratch Perry ;
 Blackboard Jungle, album du deejay jamaïcain Dillinger ;
 Blackboard Jungle, sound system français actif depuis 1994.